Das Pontins Professional 1981 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1980/81. Vom 9. bis 16. Mai fand es in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales statt.

Titelverteidiger John Virgo verlor sein Auftaktmatch. Zum siebten Mal in der achten Ausgabe des Turniers stand mit Terry Griffiths ein Waliser im Finale. Im Entscheidungsframe gewann er das Endspiel mit 9:8 gegen Willie Thorne.

Preisgeld 
Die Entscheidung aus dem Vorjahr, allen 8 Teilnehmern eine Mindestprämie zu geben, wurde in diesem Jahr wieder zurückgenommen. Erstrundenverlierer gingen leer aus, dafür bekam der Sieger diesmal 3.500 statt 2.000 £ und der unterlegene Finalist 2.000 £ und damit doppelt so viel wie zuvor.

Finalrunde 
Das Turnier war wieder hochklassig besetzt, von den Top 6 der Weltrangliste fehlte nur die Nummer 1 Cliff Thorburn aus Kanada. Insgesamt spielten 8 Profis in drei Ausscheidungsrunden um den Turniersieg.

Century-Breaks 
Nur einmal überschritt ein Spieler die Grenze von 100 Punkten bei einem Break: Terry Griffiths gelangen im Halbfinale einmal 102 Punkte bei einer Aufnahme.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1981
1981